Mužská čtyřhra Delray Beach Open 2020 probíhala ve druhé polovině února 2020. Do deblové soutěže delraybeachského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. 

Vítězem se stali obhájci trofeje a nejvýše nasazení 41letí bratři Bob a Mike Bryanovi. Američané ve finále za 82 minut zdolali britsko-japonské turnajové čtyřky  Luka Bambridge a Bena McLachlana. Po dvousetovém průběhu 3–6 a 7–5 rozhodl o vítězích až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali 119. společnou trofej ze 178. odehraného finále. Bob Bryan vybojoval stý devatenáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Mika Bryana to bylo sté dvacáté čtvrté takové turnajové vítězství.

Bratři Bryanovi si z Delray Beach Open odvezli šestou trofej, čímž navázali na vítězství z let 2009, 2010, 2014, 2015 a 2019. Stejný počet šesti titulů vybojovali také v Houstonu, Los Angeles, Miami, Monte-Carlu a na melbournském Australian Open. Rovněž získali alespoň jeden titul ve dvacáté sezóně za sebou. Jednalo se o jejich poslední kariérní vavřín, když profesionální dráhy ukončili v srpnu 2020. Floridské letovisko Delray Beach jim za dosažené výkony udělilo klíče od města.

Nasazení párů 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Santiago González /  Ken Skupski (1. kolo)
  Marcus Daniell /  Philipp Oswald (1. kolo)
  Luke Bambridge /  Ben McLachlan (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Delray Beach Open
ATP Tour 2020
Tenis v USA v roce 2020